Sha’erqin kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sha'erqin (socken i Kina, lat 40,56, long 111,73), Inre Mongoliet, 
 Sha'erqin (socken i Kina, lat 40,56, long 110,25), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar